Wizkid – videogioco del 1992
 Wizkid – cantante nigeriano